«Благодійний фонд родини Жебрівських» — всеукраїнська благодійна організація, правонаступник Благодійного фонду «Фармак».

Фонд заснований в 2011 році. Засновник — Жебровська Філя Іванівна — український економіст, науковець і підприємець, голова наглядової ради ПАТ «Фармак».

Діяльність 
У 2014 році фонд виділив більше 6 мільйонів гривень на підртимку української армії.

У 2019 році фонд виділив 1,3 мільйона доларів на будівництво першого Музею Голодомору у світі.

У березні 2020 фонд виділив 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу  2019-nCoV (COVID-19), а також, разом із релігійною Місією «Карітас-Спес» забезпечили священиків Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви масками та індивідуальними дезрозчинами.

Примітки 

Благодійні фонди України